Ernest Shackleton (1874 – 1922), explorador angloirlandès
 Expedició Shackleton-Rowett (1921-22), últim projecte antàrtic de Sir Ernest Shackleton 
 Shackleton (cràter), cràter d'impacte al pol sud de la Lluna
 Shackleton Energy Company, empresa creada el 2007 a Del Valle (Texas, EUA) dedicada a construir equips i tecnologies necessàries per la mineria de la Lluna
 Glacera Shackleton, glacera a l'Antàrtida
 Plataforma de gel Shackleton, plataforma de gel a la costa est de l'Antàrtida